Le Blond ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth (Aubrey) Le Blond (1860–1934), irische Bergsteigerin und Schriftstellerin, siehe Elizabeth Alice Hawkins-Whitshed
 Francis Celeste Le Blond (1821–1902), US-amerikanischer Politiker
 Guillaume Le Blond (1704–1781), französischer Mathematiker, Militärtheoretiker und Enzyklopädist
 Jean-Baptiste Alexandre Le Blond (1679–1719), französischer Architekt
 Louis-Vincent-Joseph Le Blond, Comte de Saint-Hilaire (1766–1809), französischer Armeeführer während der Napoleonischen Kriege

Siehe auch:

 Leblond
 Le Blon
 Leblon
 Blond (Begriffsklärung)